Mosca bianca  – famiglia di insetti
Mosca bianca  – modo di dire per rarità